Спи́сок автомагистра́лей шта́та Айда́хо — перечисление и описание основных автомагистралей, проходящих или лежащих в границах штата Айдахо, США.

Описание 

До 1920-х годов в Айдахо была отличная от общенациональной система нумерации автодорог, называемая «Тропы Сэмпсона» (). Система получила название в честь Чарльза Сэмпсона, который ввёл её без затрат со стороны штата. К середине 1930-х годов Айдахо полностью перешёл на стандартную систему нумерации автодорог. За развитие и классификацию дорожной сети штата ныне отвечает министерство транспорта Айдахо.

Межштатные автомагистрали

Федеральные автодороги

Внутриштатные шоссе

Примечания

Ссылки 
 
 

Айдахо
Автомагистрали